Toledsko Kraljevstvo (Vizigoti)
Toledsko Kraljevstvo (kastiljska kruna)